Дытюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дытюк, Василий Кузьмич (1918—1984) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дытюк, Иван Григорьевич (1920—1982) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.